Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Mallorca Open 2019 der Damen. Insgesamt nehmen 24 Spielerinnen vom 16. bis 17. Juni 2019 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Calvià